Basilewsky kan som auktorsförkortning betyda:

 Pierre Basilewsky
 Stepan Basilewsky

Robotskapade auktorsförkortningar